Aleksa Šantić je lahko:
 Aleksa Šantić, pesnik
 Aleksa Šantić (naselje) (Bosna in Hercegovina)
 Aleksa Šantić, Sombor (Srbija)